Mieke Offeciers-Van De Wiele, Belgisch politica en bestuurder
 Wim Offeciers, Belgisch (wetenschaps)journalist
 Antoon Offeciers, Belgisch muzikant
 Jo Offeciers, kunstenaar

Nederlandse of Vlaamse achternaam